Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Бухаресте  (Румыния) на открытых грунтовых кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 15 по 21 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Ирина Бара 
  Жаклин Адина Кристиан
  Елена Габриэла Рузе
 
2. Теннисистки, победители в квалификации:
  Мартина Ди Джузеппе
  Джейми Фурлис
  Патрича Мария Циг 
  Сюй Шилинь 
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
  Анна Бондар
  Александра Каданцу
  Тереза Мрдежа
  Изабелла Шиникова

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Румыния
Теннис
Июль 2019 года